Шебеш-Кереш или Брзи Кереш (, ) је река у Румунији и Мађарској.

Шебеш-Кереш извире у Трансилванији, Румунија у округу Бихор, Румунију напушта код града Орадеје и тече кроз југоисточну Мађарску све до ушћа у Кереш код града Ђома. Од укупне дужине реке 58,6km припада мађарском делу тока.

Заједно са рекама Фехер-Кереш и Фекете-Кереш чине три главне реке румунског региона Кришана.

Градови 
 Орадеа у Румунији
 Ђома у Мађарској

Види још 
 Списак река у Мађарској

Спољашње везе 

 Национални парк, Зичи пећина
 Орадеја, Румунија
 Мапа Кереша
 Мапе река у Мађарској

Реке Мађарске
Реке Румуније
Трансилванија